Le   d'armée,  ou VIII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Confédération germanique) pendant la guerre austro-prussienne
  de la Deutsches Heer pendant la Première Guerre mondiale 
  corps d'armée de réserve de la Deutsches Heer pendant la Première Guerre mondiale 
  d'armée (Allemagne) pendant la Seconde Guerre mondiale

 Estonie
8 corps estonien de fusiliers, corps de l'Armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale

 États-Unis
  d'armée des États-Unis
8e corps d'armée durant la guerre de Sécession
8e corps d'armée durant la guerre hispano-américaine
8e corps d'armée durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

France
  d'armée français 
  de la Grande armée sous le Premier empire
  d'armée de 1870 au début de la Seconde Guerre mondiale.

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

Royaume-Uni
  d'armée britannique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, 

 Russie - Union soviétique
8 corps de cavalerie soviétique durant la Seconde Guerre mondiale

 Turquie
  d'armée ottoman durant la Première Guerre balkanique et la Première Guerre mondiale

Ukraine
8 corps d'armée ukrainien, créé après la chute de l'Union soviétique sur la base de la  blindée soviétique

Catégorie : Homonymie d'unités militaires